Mercedes () bezeichnet:
 ein Marientitel, siehe Maria vom Loskauf der Gefangenen
 Mercedes (Vorname) – siehe dort Etymologie und bekannte Namensträgerinnen
 (1136) Mercedes, ein Himmelskörper des Hauptgürtels
 Mercedes (Drama), ein Theaterstück von Thomas Brasch (1988)
 Mercedes (Schiff), eine 1957 gebaute und 2005 restaurierte Brigg (Segelschiff)
 Mercedes AMG High Performance Powertrains, britisch-deutscher Hersteller von Rennmotoren für die Formel 1
 Mercedes-Benz Group, deutscher Automobilhersteller
 Mercedes Benz (Lied), ein a cappella gesungenes Lied von Janis Joplin

Marken:
 Mercedes-Benz, eine deutsche Automarke der Mercedes-Benz Group AG
 Mercedes-Benz (Motorsport), die Motorsport-Engagements der Marke Mercedes-Benz
 Mercedes AMG F1 Team, das Formel-1-Team der Mercedes-Benz Group
 Mercedes (Büromaschinen) aus Zella-Mehlis (1904–1969)
 Mercedes (Schuhe), eine Schuh-Fabrik bei Stuttgart
 Mercedes (Zigaretten), eine Zigarettenmarke der Zigarettenfabrik A. Batschari (bis 1965)

Geografie:
 Mercedes (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires in Argentinien
 Partido Mercedes, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Mercedes (Corrientes), Stadt in der Provinz Corrientes in Argentinien
 Departamento Mercedes, Verwaltungseinheit in der Provinz Corrientes, Argentinien
 Islote Mercedes, Insel in Antarktika
 Villa Mercedes, Hauptstadt des Departamentos General Pedernera der Provinz San Luis in Argentinien
 Villa Mercedes (San Juan), Ort im Departamento Jáchal in der Provinz San Juan in Argentinien
 Mercedes (Paraná), brasilianisches Munizip im Bundesstaat Paraná
 Mercedes (Honduras), Gemeinde im Departamento Ocotepeque, Honduras
 Mercedes (Camarines Norte), eine Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Mercedes (Eastern Samar), eine Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Mercedes (Texas), Stadt im Bundesstaat Texas, USA
 Mercedes (Uruguay), Hauptstadt des Departamentos Soriano, Uruguay

Mercedes ist ein Ringname folgender Person:
 Mercedes Kaestner-Varnado (* 1992), US-amerikanische Wrestlerin, siehe Sasha Banks

Mercedes ist der Familienname folgender Personen:
 Addys Mercedes (* 1973), kubanische Sängerin und Songwriterin
 Don Mercedes (eigentlich Rob van Bommelen; * 1941), niederländischer Sänger
 Eleoncio Mercedes (1957–1985), dominikanischer Boxer
 Luis Mercedes (1968–2019), dominicanischer Baseballspieler
 Nina Mercedés-Rühl (* 1989), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Raoul Fernand Jellinek-Mercedes (1888–1939), österreichischer Schriftsteller
 Yulis Mercedes (* 1979), dominikanischer Taekwondoin

Siehe auch:

 Merced
 Mercedonius, ein Schaltmonat im reformierten römischen Kalender
 Mercedarier, ein 1218 in Spanien gegründeter katholischer Orden
 Santa Maria della Mercede